Maxwell kan syfta på:

 Maxwell (efternamn) –  ett efternamn och förnamn samt personer med namnet
 Maxwell Montes – berg på planeten Venus
 12760 Maxwell – en asteroid i huvudbältet
 Maxwells dykare – västafrikansk antilopart
 Maxwell –  en brittisk matematiker och fysiker, se James Clerk Maxwell
 Maxwell (enhet) – enheten för magnetiskt flöde
 Maxwell-Boltzmannfördelning – en sannolikhetsfördelning med tillämpningar inom fysik och kemi
 Maxwells demon – ett tankeexperiment som publicerades av James Clerk Maxwell 1871
 Maxwells ekvationer –  fyra partiella differentialekvationer som beskriver elektriska och magnetiska fält
 Maxwells relationer – uttryck baserade på derivator av makroskopiska variabler

Geografi

Antarktis 

 Maxwell Bay, Antarktis – en vik

Kanada 

 Maxwell Creek, Chatham-Kent, vattendrag i Ontario, 
 Maxwell Creek, Grey County, vattendrag i Ontario, 
 Maxwell Bay, Nunavut, en vik